Keiran Zac Murtagh, abrégé Keiran Murtagh, né le  à Wapping en Angleterre, est un footballeur international antiguayen, possédant également la nationalité britannique. Il évolue au poste de milieu de terrain au Woking FC.

Carrière

En club 

Lors de l'été 2010, Keiran Murtagh quitte le club de Yeovil Town et s'engage avec les Wycombe Wanderers pour un an.

En sélection 

Il honore sa première sélection le  lors d'un match contre la Jamaïque.

Il inscrit son premier but en sélection le , contre l'équipe des Îles Vierges des États-Unis. Par la suite, il marque un doublé contre Anguilla, le .

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international antiguayen
Joueur du Yeovil Town FC
Joueur du Wycombe Wanderers FC
Joueur du Woking FC
Joueur du Cambridge United FC
Joueur du Macclesfield Town FC
Joueur du Mansfield Town FC
Naissance en octobre 1988
Naissance à Tower Hamlets (borough londonien)